5 - o ano 5 d.C.
5 (número)
5 (serviço do Metrô de Nova Iorque)
5 (álbum de Lenny Kravitz), 1998
5 (álbum de Ed Sheeran), 2015

0005